Posmyk – dzielnica Lublińca
 Posmyk – osada w woj. wielkopolskim, w pow. kępińskim, w gminie Perzów